Niemcy:
 Bad Saulgau – miasto w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Sigmaringen
 Bad Saulgau – wspólnota administracyjna w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Sigmaringen
 Saulgau – były powiat